Laurila est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, joueur finlandais de hockey sur glace
Kalevi Laurila (1937-1991), fondeur finlandais
 (née en 1974), athlète finlandaise en nage synchronisée
 (né en 1983), coureuse cycliste finlandaise

Toponyme

, village de Laponie

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois